Einaudi puede referirse a:
 Giulio Einaudi Editore

Apellido 
 Giulio Einaudi
 Ludovico Einaudi
 Luigi Einaudi
 Luigi R. Einaudi, un diplomático estadounidense.